Соревнования по бегу на 1500 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 10, 11 и 13 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в беге на 1500 метров являлся Асбель Кипроп из Кении.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 6 спортсменов в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 3 забегах вышли 42 легкоатлета. В следующий круг соревнований не смогли пройти несколько титулованных спортсменов. Олимпийский чемпион 2016 года Мэттью Центровиц финишировал последним в своём забеге, Аянлех Сулейман выступил немногим лучше (10-е место в забеге), а чемпиону Европы Махидину Мехисси-Бенаббаду не хватило для квалификации всего 0,06 секунды.
Рихард Даума из Нидерландов упал в своём забеге, но был допущен в полуфинал решением судей.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 5 спортсменов в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 
Финал в беге на 1500 метров у мужчин состоялся 13 августа 2017 года. Забег возглавили кенийцы Тимоти Черуйот и Элайджа Манангои, предложившие своим соперникам достаточно высокий темп. К середине дистанции к ним присоединился соотечественник Асбель Кипроп, трёхкратный чемпион мира: втроём на отметке 800 метров они выигрывали у преследователей порядка пяти метров. На заключительном круге трио лидеров догнали Филип Ингебригтсен, Адель Мешааль и Садик Миху. За 200 метров до финиша стал постепенно отставать Кипроп, потеряв шансы в четвёртый раз подряд стать чемпионом мира и финишировав в итоге на девятом месте. Победу разыграли два оставшихся кенийца, лучшим из которых оказался Манангои, добавивший к серебру чемпионата мира 2015 года золото 2017-го. Филип Ингебригтсен вырвал бронзовую медаль в борьбе с Аделем Мешаалем.

Примечания

Ссылки 
 

бег